Las competiciones de natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de París 2024 se realizarán en el Centro Acuático, ubicado en Saint-Denis, en el año 2024.

Referencias

Enlaces externos
Pág. de París 2024 .

Natación sincronizada
2024